Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Falkland, probablement en l’honneur du burgh royal de Falkland en Écosse  :

 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , acheté en 1696. Il s'agit du premier vaisseau de la Royal Navy construit dans ce qui allait devenir les États-Unis. Il est reconstruit plusieurs fois et désarmé en 1868 ;
 le  est un sloop portant , lancé en 1853 et vendu en 1862.

Références 

Nom de bateau de la Royal Navy